Osoby o tym nazwisku:
 Monika Słupecka-Ziemilska – polska fizjolog

Obiekty geograficzne:
 Rezerwat przyrody Puszcza Słupecka – leśny rezerwat przyrody
 Jabłonka Słupecka – dawna wąskotorowa stacja kolejowa

Inne:
 Gazeta Słupecka – tygodnik regionalny